Szilassy Zoltán (1864–1932) mezőgazda, gazdasági főtanácsos, szakíró, országgyűlési képviselő
 Szilassy Zoltán (1947–1999) irodalomtörténész, színháztörténész, műfordító, kritikus
 Szilassy Zoltán (1975) jégkorongozó